Олёринский наслег  или национальное юкагирское муниципальное образование «Олёринский Суктул» — национальный наслег, муниципальное образование со статусом сельского поселения (наслег) и соответствующий суктул юкагир в составе Нижнеколымского улуса Якутии. 

Административный центр и единственный населённый пункт наслега (суктула) — село Андрюшкино.

География 
Большая часть территории Олёринского наслега (Олёринского Суктула) расположена за северным полярным кругом. На юге Олёринский Суктул граничит с Алазейским наслегом Среднеколымского улуса, на востоке — с Халарчинским наслегом Нижнеколымского улуса, на западе — с Аллаиховским улусом, на севере — выходит к Северному Ледовитому океану.

Большую часть территории Олёринского наслега занимает Колымская низменность, по которой протекает река Алазея. Южная часть территории суктула занята лесотундрой, северная — тундрой.

Основными природными богатствами суктула являются пушнина и рыба.

Управление 
Согласно законодательству Якутии Суктул — муниципальное образование в форме сельского поселения, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, в местностях компактного проживания юкагиров.

Высшим должностным лицом Олёринского Суктула является аниджа (вождь), избираемый населением. Законодательным органом является Совет Суктула (Суктул Мойчэпул). Исполнительно-распорядительным органом является наслежная администрация.

Население и хозяйство 

Основное население наслега составляют малые народности Севера (на 1 января 2006 года — 601 человек, в том числе юкагиры — 211 человек, эвены — 351 человек, чукчи и др.), а также якуты — 192 человека и русские — 15 человек из общей численности 808 человек. Для Олёринского суктула характерна высокая безработица и комплекс социальных проблем. Численность работающих составляла в 2006 году 278 человек, зарегистрированных безработных 31 человек, пенсионеров 165 человек.

Основными отраслями хозяйственной деятельности являются оленеводство, рыболовство и пушной промысел. На территории суктула действует юкагиро-эвенкская родовая община «Чайла» (производственный кооператив), четыре крестьянских хозяйства, а также личные подсобные хозяйства.

На территории Олёринского наслега родился юкагирский писатель и лингвист, доктор филологических наук, профессор Г. Н. Курилов.

Примечания

Источники 
 Общая информация
 Устав Национального юкагирского муниципального образования «Олеринский Суктул»
 Национальное юкагирское муниципальное образование «Олеринский суктул»

Муниципальные образования Нижнеколымского района
Сельские поселения Якутии
Юкагиры
Национальные наслеги